

Patronyme
 Alice Zimmern (1855-1939), femme de lettres, traductrice et suffragette anglaise.
 Alfred Zimmern (1879-1957), historien et politologue anglais.
 Andrew Zimmern (1961-), chef et critique gastronomique américain.
 Bernard Zimmern (1930-2020), chef d'entreprise et militant associatif français.
 Heinrich Zimmern (1862-1931), universitaire allemand, historien réputé de Babylone.
 Helen Zimmern (1846-1934), traductrice allemande naturalisée anglaise.
 Katharina von Zimmern (1478-1547), dernière abbesse de l'abbaye de Fraumünster à Zurich.

Toponymie 
 Groß-Zimmern, commune allemande de l'arrondissement de Darmstadt-Dieburg, en Hesse ;
 Zimmern, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;
 Zimmern ob Rottweil, commune allemande de l'arrondissement de Rottweil, en Bade-Wurtemberg ;
 Zimmern unter der Burg, commune allemande de l'arrondissement de Zollernalb, en Bade-Wurtemberg.

Homonymie
Homonymie de patronyme